Le terme monocoque, écrit aussi mono-coque, peut désigner : 
 Une approche structurale :
 au sens propre, une structure constituée de panneaux raidis et de cadres (telle une cellule d'avion), délimitant un volume intérieur et devant donc sa rigidité à son enveloppe (d'où de terme de coque) ;
 par extension, le châssis-coque, structure enveloppante des automobiles modernes, constituée d'un assemblage soudé de coques élémentaires (constituées de tôles d'acier ou d’aluminium  embouties), par opposition aux anciens châssis qui supportaient la carrosserie ;
 Un navire monocoque est un bateau qui n'est constitué que d'une seule coque, contrairement aux multicoques tels que les catamarans et les trimarans par exemple.
 Les monocoques sont une forme de bactéries de type de cocci.